Livre des Routes et des Royaumes, écrit au  par Ibn Khordadbeh
 Livre des routes et des royaumes (Istakhri), écrit au début du  par Istakhri
 Livre des routes et des royaumes, écrit au milieu du  par al-Bakri en Espagne
 Livre des routes et des royaumes, écrit au  par Ibn Hawqal
 Livre des routes et des royaumes (al-Muhallabi), écrit au  par 
 Livre des routes et des royaumes (al-Warrāq), écrit au  par Muhammad ibn Yūsuf al-Warrāq
 Livre des routes et des royaumes (al-Khazzaz), écrit au  par Ahmad ibn al-Harith al-Kharraz
 Livre des routes et des royaumes, écrit au  par Abu Abdallah Jayhani.